Ankaa est le quatrième album studio du groupe de metal français Eths, sorti le  sur le label Season of Mist.

C'est le seul album du groupe sans la présence de Candice Clot au chant, puisqu'elle avait quitté le groupe en 2012 pour des raisons personnelles et était remplacée depuis 2013 par Rachel Aspe, une ancienne participante de La France a un incroyable talent. C'est également le premier album du groupe sans le second guitariste Grégory "Greg" Rouvière et le batteur Guillaume "Yom" Dupré.

Liste des titres

Personnel 
Eths

 Rachel Aspe - chant
 Staif Bihl - guitares, claviers, chant, programmation, production, ingénierie
 Damien Rivoal - basse

Autre personnel

 Dirk Verbeuren - batterie, percussions
 Guillaume Dupré – percussions supplémentaires sur les pistes 4, 5, 8, 10, 11 et 12.
 Sarah Layssac - chant sur "Sekhet Aaru" et chant additionnel sur les pistes 1, 2, 3, 9, 10, 11 et 12.
 Jon Howard - chant additionnel sur "Nihil Sine Causa"
 Björn Strid - chant additionnel sur "HAR1"
 Faustine Berardo - chant additionnel sur les pistes 3, 5 et 9.
 Serge Begnis - ingénierie
 Nelson Leeroy - mixage
 Mobo - mastering
 Nicolas Senegas - illustration sur la pochette

Références 

Album musical sorti en 2016